Seznam divizij z zaporedno številko 65.

Seznam 
 Pehotne
 65. pehotna divizija (ZDA)
 65. pehotna divizija »Granatieri di Savoia«
 65. pehotna divizija (Wehrmacht)

 Konjeniške
 65. konjeniška divizija (ZDA)

Glej tudi